Crime and the City Solution — австралийская рок-группа, основанная в Сиднее Саймоном Бонни.

История 
Группа существовала в разное время с совершенно разными составами, единственным бессменным участником которых был только Саймон Бонни. Первый состав играл в Сиднее в 1977—1978 году, второй в Мельбурне в 1979-м, третий в Лондоне и Берлине в 1985—1986 и четвёртый — в Берлине в 1987—1990-м. Помимо прочих, участниками Crime and the City Solution были музыканты, уже получившие известность в других группах, это Мик Харви (Nick Cave and the Bad Seeds), Роланд С. Говард (The Birthday Party), Кевин Пол Годфри (Swell Maps) и Александр Хаке (Einstürzende Neubauten). Состав 1985—1986 (Бонни, Харви, Годфри и братья Говард) записал один студийный альбом, мини-альбом и два сингла, а также снялся в фильме «Небо над Берлином», немецкого режиссёра Вима Вендерса, который является поклонником группы (сцена в рок-клубе, где они исполнили песню «Six Bells Chime»). После этого братья Говард и Годфри основали собственный коллектив These Immortal Souls, к которому присоединилась Женевьева МакГаккин. Бонни и Харви остались в Crime and the City Solution. Состав 1987—1990 (Бонни, Харви, Хаке, Адамс, Стерн и Гаас) записал три студийных альбома и ряд синглов, также через три года после распада группы вышел концертный альбом. В конце 2011 года было объявлено о возрождении Crime and the City Solution и записи нового альбома American Twilight в 2012 году. Пятый состав включает Саймона Бонни, Бронуин Адамс (жена Бонни), Александра Хаке, Дэвида Юджина Эдвардса (16 Horsepower, Woven Hand), Троя Грегори, Мэттью Смита, Джима Уайта (Dirty Three) и Дэниэллу де Пиккиотто (жена Хаке). У группы появился интернет-сайт, на котором был анонсирован тур по Европе. American Twilight вышел в марте 2013 года.

Дискография 

 The Dangling Man (сингл, 1985)
 Just South of Heaven (мини-альбом, 1985)
 The Kentucky Click/Adventure (сингл, 1986)
 Room of Lights (1986)

 On Every Train (Grain Will Bear Grain) (сингл, 1988)
 Shine (1988)
 The Shadow Of No Man (сингл, 1989)
 The Bride Ship (1989)
 I Have The Gun (сингл, 1990)
 Paradise Discotheque (1990)
 The Dolphins And The Sharks (сингл, 1991)
 The Adversary — Live (1993)

 A History of Crime (сборник, 2012)
 American Twilight (2013)

Составы 

 Сидней 1977—1978
 Саймон Бонни — вокал
 Гарри Зантли — гитара
 Фил Китченер — бас-гитара
 Дон МакЛеннан — ударные
 Дэйв МакКиннон — тенор-саксофон

 Мельбурн 1979
 Саймон Бонни — вокал
 Дэн Уоллес-Краббе — гитара
 Линдсей О’Мира — бас-гитара
 Дон МакЛеннан — ударные
 Крис Эстли — клавишные
 Ким Биссел — альт-саксофон

 Лондон / Берлин 1985—1986
 Саймон Бонни — вокал
 Мик Харви — гитара
 Роланд С. Говард — гитара †
 Гарри Говард — бас-гитара
 Кевин Пол Годфри — ударные †

 Берлин 1987—1990
 Саймон Бонни — вокал
 Александр Хаке — гитара
 Томас Стерн — бас-гитара
 Мик Харви — ударные
 Бронуин Адамс — скрипка
 Крисло Гаас — синтезатор †

 Детройт 2012—наст. время
 Саймон Бонни — вокал
 Александр Хаке — гитара
 Дэвид Юджин Эдвардс — гитара
 Трой Грегори — бас-гитара, виолончель
 Бронуин Адамс — скрипка
 Дэниэлла де Пиккиотто — арфа
 Мэттью Смит — клавишные
 Джим Уайт — ударные

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Discogs  
 Архивы  
 Обзоры

 Just South of Heaven  
 Room of Lights  
 Shine  

 The Bride Ship  
 Paradise Discotheque  
 American Twilight   

 Литература
 
 
 

Рок-группы Австралии
Группы постпанка
Исполнители Mute Records